Widemann ist der Familienname folgender Personen:

 Benoît Widemann (* 1957), französischer Fusionmusiker und Informatiker
 Dominik Widemann (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Hermann Adam Widemann (1822–1899), Minister im Königreich Hawaiʻi
 Jakob Widemann († 1536), eine führende Figur der mährischen Täuferbewegung
 Paul Widemann († 1568), deutscher Steinmetz, Bildhauer, Werkmeister und Baumeister
 Carl Widemann (* 2. August 1555 München, † 21. Oktober 1637 Augsburg), Arzt und Alchimist, Stadtarzt, Dekan, Förderer von Valentin Weigel
 Wilhelm Widemann (1856–1915), deutscher Bildhauer und Metallplastiker

Siehe auch:
 Wideman
 Wiedemann
 Wydeman
 Widenmann